Константин Николов може да се отнася за:

 Константин Николов, български зограф от Лазарополе
 Константин Николов (1875 – 1931), български революционер от Райково, деец на ВМОРО в Ахъчелебийско, известен и като Костадин Николов
 Костадин Николов (1878 – 1924), български революционер от Куманичево, деец на ВМОРО в Костурско, известен и като Константин Николов
 Костадин (Константин) Николов Щерков, български революционер от Хърсово, деец на ВМОРО, народен представител в Седемнадесетото народно събрание 
 Константин Николов (Замората), български боксьор и треньор по футбол
 Коста Николов (1872 – 1957), български просветен деец